Heřmánek může být:

 Heřmánek – rod rostlin
 heřmánek pravý
 heřmánek terčovitý

příjmení osob
 viz Heřmánek (příjmení)

jméno rybníku
 Heřmánek (rybník) – rybník u obce Horky v okrese Svitavy

Související články 

 Heřmánky (rozcestník)

Externí odkazy